Gröne Jägaren kan syfta på:

 Gröne Jägaren (1652) – ett rangskepp i svenska flottan sjösatt 1652
 Gröne Jägaren (1725) – en fregatt i svenska flottan sjösatt 1725